Okręty US Navy o nazwie USS  "Holland":
 Pierwszy USS "Holland", zwodowany w 1897 roku jako prototyp Holland VI, następnie wcielony do służby jako USS "Holland" w 1900, był pierwszym okrętem podwodnym w US Navy
 Drugi "Holland" (AS-3), zwodowany w 1926, był okrętem-bazą okrętów podwodnych, służącym w czasie II wojny światowej i złomowanym w 1953
 Trzeci "Holland" (AS-32), zwodowany w 1963, był okrętem-bazą okrętów podwodnych wycofanym ze służby w 1996

Zobacz też USS "Hollandia" (CVE-97)
Holland